Eurybia peut désigner :

Mythologie 
 Eurybia, une divinité primordiale dans la mythologie grecque.

Biologie 
 Eurybia Illiger, 1807: un genre de papillons, 
 Eurybia (Cass.) Cass., 1820 : un genre de plantes.